Cal General (Banyoles), edifici a Banyoles (Pla de l'Estany)
 Cal General (Clariana de Cardener), masia a Clariana de Cardener (Solsonès)
 Cal General (Vilagrasseta), edifici a Montoliu de Segarra (Segarra)